

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Bristow – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Bristow – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Bristow – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Creek

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Bristow (ang. Bristow Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Bristow (ang. Bristow Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd